Une commission de la Défense nationale, une commission de la Défense ou un Comité de la Défense nationale peuvent faire référence à :
 en Espagne :
 le Comité de défense nationale (Junta de Defensa Nacional), siégeant à Burgos dans les débuts de la Guerre civile,
 la commission de la Défense, un groupe parlementaire constitué de députés au Congrès des députés,
 la commission de la Défense, un groupe parlementaire constitué de sénateurs au Sénat,
 en France :
 la commission de la Défense nationale et des Forces armées, un groupe constitué de députés à l’Assemblée nationale,
 la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, un groupe constitué de sénateurs au Sénat,
 le Comité de la Défense nationale, un ancien organisme étatique nord-coréen, défini par la Constitution comme le centre de décision des affaires militaires du pays ;
 le Comité de la Défense nationale, organe suprême du pouvoir exécutif hongrois pendant la guerre d'indépendance de 1848-1849.